

Carriera

Club 
Il 1º luglio 2018 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra rumena del .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 12 maggio 2022.

Note

Collegamenti esterni